Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2018 spelades i Prag, Tjeckien mellan den 1 och den 9 december 2018. Mästerskapet arrangerades av International Floorball Federation och var det tolfte i ordningen.

Gruppspel

Grupp A

1 Inbördes möte: Tjeckien–Schweiz 6–4.
2 Inbördes möte: Tyskland–Lettland 5–4.

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

13:e–16:e plats

Semifinaler om plats 13–16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

9:e–12:e plats

Semifinaler om plats 9–12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

2018 i Tjeckien
Internationella innebandytävlingar i Tjeckien
2018
Innebandysäsongen 2018/2019
Prag under 2000-talet
Sportevenemang i Prag